Вайтендорф (нем. Weitendorf) — топоним.

 Вайтендорф (Брюэль) — коммуна в Германии, в земле Мекленбург-Передняя Померания.
 Вайтендорф (Штирия) — коммуна (Gemeinde) в Австрии, в федеральной земле Штирия.

См. также 
 Герерсдорф (Нижняя Австрия)